(Oude) gemeentehuis kan verwijzen naar:

Nederland
 Gemeentehuis van Aalten
 Gemeentehuis van Bussum
 Gemeentehuis van Dongen
 Oude gemeentehuis Emmen
 Oude gemeentehuis (Gasselternijveen)
 Oude gemeentehuis van Gieten
 Gemeentehuis van Harderberg
 Gemeentehuis van Heesch
 Gemeentehuis van Hooglede
 Gemeentehuis van Houten
 Gemeentehuis van Leidschendam
 Oude gemeentehuis (Leusden)
 Gemeentehuis van Maasland
 Gemeentehuis van Medemblik
 Gemeentehuis (Murmerwoude)
 Gemeentehuis van Steenbergen
 Gemeentehuis van Vorst
 Gemeentehuis van Waalwijk
 Gemeentehuis van Uithuizermeeden
 Gemeentehuis van Winsum

België 

 Voormalig gemeentehuis (Brecht)
 Oud gemeentehuis (Deerlijk)
 Gemeentehuis (Mol)
 Gemeentehuis van Ruiselede
 Oud Gemeentehuis (Wichelen)
 Oude gemeentehuis (Wuustwezel)
 Oud-gemeentehuis van Zonhoven
 Gemeentehuis van Zwevegem

Zie ook
Raadhuis
Stadhuis